Gerard ter Borch (I) (1582/1583-1662)
 Gerard ter Borch (II) (1617-1681), zoon van Gerard ter Borch (I)